Сезон 2001/2002 стал для Ливерпуля 110-м в истории клуба и 40-м подряд в Высшем дивизионе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:21.960.000

Зима 

Убытки:8.200.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:6.500.000

Зима 

Прибыль:21.800.000

Общие убытки:30.160.000

Общая прибыль:28.300.000

Разница:1.860.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»
Сезоны футбольных клубов 2001/2002